Дмитрий Дохтуров:
 Дохтуров, Дмитрий Петрович (1838—1905) — генерал от кавалерии, член Военного совета Российской империи.
 Дохтуров, Дмитрий Сергеевич (1759—1816) — генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года.